Живојин Лазић може да се односи на:

 Живојин Лазић (1876–1958), бан Вардарске бановине и министар унутрашњих послова Краљевине Југославије
 Живојин Лазић (1893–1986), војник у Првом светском рату, солунац

Види још 
 Жика Лазић (вишезначна одредница)